

Code 
ALY peut faire référence à :
  ;
 gare d'Albany, dans l'Oregon, selon les codes Amtrak.

Prénom 
Aly est un prénom. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 

 Abdoulatifou Aly (1960-2020), un homme politique français ;
 Fatma Aly (1997-), une joueuse de basket-ball égyptienne ;
 François Louis Aly (1749-1829), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Götz Aly (1947-), un historien et journaliste allemand ;
 Mohamed Aly (1975-), un boxeur égyptien.

Notes et références